Britelo pode ser:

 Britelo - freguesia no concelho de Celorico de Basto, Portugal
 Britelo - freguesia no concelho de Ponte da Barca, Portugal

Desambiguação